Danfa ist der Familienname folgender Personen: